David Bowie (1947-2016) – cantautore britannico
 David Bowie – album di debutto di David Bowie
 David Bowie (Space Oddity) – secondo album di David Bowie
 David Bowie – raccolta di canzoni di David Bowie, pubblicata da Sony e Columbia nel 2007